La désignation de Bayer  (ψ Aurigae, ψ Aur) est portée par neuf étoiles de la constellation boréale du Cocher :
  ＝ 46 Aurigae ;
  ＝ 50 Aurigae ;
  ＝ 52 Aurigae ;
  ＝ 55 Aurigae ;
  ＝ 56 Aurigae ;
  ＝ 57 Aurigae ;
  ＝ 58 Aurigae ;
  ＝ 61 Aurigae ;
 .

Elle est aussi portée par une dixième étoile située dans la constellation du Lynx, limitrophe de celle du Cocher :
 ψ Aurigae ＝ 16 Lyncis.

La lettre grecque ψ (psi) minuscule a été assignée aux dix étoiles par l'astronome allemand Johann Bayer (1572-1625) lui-même dans son , premier atlas céleste couvrant toute la sphère céleste, dont l' est parue à Augsbourg en 1603. À la table 12 de son maître ouvrage, Bayer note, en effet, que ψ Aurigae est composée de dix petites étoiles.

Notes et références 

Constellation du Cocher
Aurigae, psi
Homonymie stellaire